

Данфорт — місто, штат Мен
 Данфорт — селище, штат Іллінойс